Villamesías kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamesías (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villamesías (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar